Ha fatto parte della rappresentativa dei  che raggiunse i quarti di finale ai Giochi di .

Era il nonno dell'hockeista Otto Steffers, che partecipò ai Giochi di  per gli .

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade

Collegamenti esterni